KPS kan avse:

 KPS – en svensk kommunistisk organisation, se Kommunistiska Partiet i Sverige
 KPS – en folkhögskola i Kristinehamn, se Kristinehamns folkhögskola